Kloster Maria Loreto steht für:

 Kloster Maria Loreto (Landshut), Bayern
 Maria Loreto (Starý Hrozňatov), Wallfahrtsort im Okres Cheb, Tschechien